Paquito (The Boy Who Stole Million) – film del 1960 diretto da Charles Crichton
 Paquito (Anderson Luis Pinheiro) – calciatore brasiliano